ÖAK steht als Abkürzung für:

 Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen zur Unterstützung des ökumenischen Prozesses in Deutschland
 Österreichische Ärztekammer, die Standesvertretung der österreichischen Ärzte
 Österreichische Auflagenkontrolle, ein Instrument zur Bestimmung der Auflagen-Zahlen von Printmedien
 Österreichischer Alpenklub
 Österreichischer Amtskalender

OAK